

Cinema 
 Hungry Hearts – film del 1916 diretto da Will Louis
Hungry Hearts – film del 1922 diretto da E. Mason Hopper
Hungry Hearts – film del 2014 diretto da Saverio Costanzo

Musica 
Hungry Hearts – album dei Victory del 1987

Pagine correlate 
 Hungry Heart